Vitănești se poate referi la:
Vitănești, Olt
Vitănești, Teleorman, reședința comunei cu același nume
Vitănești, Vrancea
Vităneștii de sub Măgură, Vrancea